Cecchini ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Cecchini (1589–1656), italienischer Kardinal
 Elena Cecchini (* 1992), italienische Radrennfahrerin
 Graziano Cecchini (* 1953), italienischer Künstler und Aktivist
 Hobbes Dino Cecchini (1906–1986), italienischer Regisseur
 Joseph Cecchini (* 1982), italienischer Skeletonpilot
 Luigi Cecchini (* 1944), italienischer Sportmediziner
 Mario Cecchini (1933–2021), italienischer Geistlicher, Bischof von Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola
 Michele Cecchini (1920–1989), Erzbischof, Apostolischer Nuntius
Paolo Cecchini (* 1927), italienischer Wirtschaftswissenschaftler
 Piermaria Cecchini (* 1957), italienischer Schauspieler
 Ramon Cecchini (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Sandra Cecchini (* 1965), italienische Tennisspielerin

Cecchini bezeichnet:
 13798 Cecchini, Asteroid